Мориц Антон Каппеллер (, также , латинизированная форма имени — ; 1685—1769) — швейцарский учёный-натуралист.

Член Лондонского королевского общества (1725).

Участвовал в качестве военного инженера в Тоггенбургской войне (1712). Его труд «Введение в кристаллографию» (; 1723) считается первым отдельным кристаллографическим учебным курсом. Другая работа Каппеллера,  (1767), представляет собой подробнейший компендиум всяческих сведений о горе Пилатус; эта книга снабжена небывалыми по точности для той эпохи планами горы, сделанными благодаря наложению рисунков, выполненных из двух различных точек; благодаря этой работе Каппеллер считается предтечей фотограмметрии. Кроме того, Каппеллером написаны также  (1717) и другие книги.

Примечания

Литература 
 

Геологи Швейцарии
Члены Лондонского королевского общества